Ярема — фамилия:
 Вишневецкий, Иеремия (Ярема) (1612—1651) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Ярема, Анатолий Григорьевич (род. 1955) — украинский правовед, заместитель Председателя Верховного Суда Украины, заслуженный юрист Украины.
 Ярема, Виталий Григорьевич (род. 1963) — украинский политик, генерал-лейтенант милиции.
 Ярема, Владимир Васильевич (в монашестве Димитрий; 1915—2000) — предстоятель неканонической Украинской автокефальной православной церкви с титулом «Патриарх Киевский и всея Украины».
 Ярема, Иван Васильевич (1938—2021) — советский и российский лимфолог, декан лечебного факультета МГМСУ (2000—2015), член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014).